Нижегородская область на включает следующие населённые пункты:
 83 городских населённых пункта на июль 2020 года (в списках выделены оранжевым цветом), в том числе:
 28 городов;
 55 посёлков городского типа (курортный и рабочие посёлки);
 4762 сельских населённых пунктов (по переписи населения 2010 года) — посёлки, сёла, деревни, слободы, выселок, кордоны, починки.

В списках населённые пункты распределены по административно-территориальным образованиям в рамках административно-территориального устройства области: 13 городам областного значения (в том числе 1 ЗАТО) и 39 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 15 городских округов, 11 муниципальных округов и 26 муниципальных районов).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года , численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (курортного и рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Города областного значения (городские округа)

Нижний Новгород

Арзамас

Бор

Выкса

Дзержинск

Кулебаки

Навашино (городской округ Навашинский)

Первомайск

Перевоз (городской округ Перевозский)

Саров (ЗАТО)

Семёнов (городской округ Семёновский)

Чкаловск

Шахунья

Районы 
О населённых пунктах в составе районов см.:
 Населённые пункты Нижегородской области в районах (от А до К);
 Населённые пункты Нижегородской области в районах (от Л до Я).

См. также 
 Административно-территориальное деление Нижегородской области
 Городские населённые пункты Нижегородской области

Примечания